Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Шахтёр» с 1958 года.

«Шахтёр» Караганда́ () — советский и казахстанский футбольный клуб из Караганды.

Условные обозначения 

 Сезон — сезон ФК «Шахтёр» Караганда
 Д — уровень дивизиона в национальной футбольной иерархии
 М — место в чемпионате
 И — количество игр в чемпионате
 В — количество выигранных матчей в чемпионате
 Н — количество ничейных результатов в чемпионате
 П — количество поражений в чемпионате

 Голы — забитые и пропущенные мячи в чемпионате
 ± — разница забитых и пропущенных мячей в чемпионате
 О — количество очков в чемпионате
 Бомбардир — лучший бомбардир команды в чемпионате
 Кубок — Кубок страны
 Еврокубки — еврокубки УЕФА
 Прочие — прочие официальные турниры

Список сезонов

Примечания

Ссылки 
 RSSSF.com

 
Шахтёр Караганда
Списки:Футбол в Казахстане